Bismillah sont les deux premiers mots (« Au nom de Dieu ») de la basmala, formule arabe utilisée en islam.

Bismillah apparaît dans des titres d'œuvres :
 Bismillah, un film azerbaïdjanais réalisé par Abbas Mirza Sharifzadeh en 1925 ;
 Bismilla, the Bko Sessions, un album du groupe de blues touareg malien Terakaft sorti en 2007.

Bismillah est un prénom notamment porté par :
 Bismillah Khan, un chanteur indien.